Никола Сарафов може да се отнася за:

 Никола Сарафов (? - 1921), български революционер
 Никола Петров Сарафов (1882 - 1970), български инженер
 Никола Стефанов Сарафов (1898 - ?), български офицер